Гордєєва Катерина Володимирівна ( 1977) — російська журналістка, кінодокументалістка, письменниця.
 Гордєєва Катерина Олександрівна (нар. 1971) — радянська і російська фігуристка.
  (нар. 1986) — російська легкоатлетка, стрибунка у висоту.
 Гордєєва Любов Владиславівна — артистка Володимирського театрального комплексу, заслужена артистка Росії (2010).

Жіночі форми прізвищ